Зотинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Зотинский сельсовет — в Туруханском районе Красноярского края.
 Зотинский сельсовет — в Петуховском районе Курганской области.